Peter Green peut désigner :
 Peter Green (1924-), historien britannique ;
 Peter Green (1946-2020), guitariste britannique fondateur du groupe Fleetwood Mac ;
 Peter Green (1950-), statisticien britannique ;
 Peter Green (1978-), arbitre australien de football.

Voir aussi